Ири́на Анато́льевна Мартья́нова  (род. 6 мая 1956) — советский и российский лингвист, специалист в области культуры речи, синтаксиса, риторики, русского языка как иностранного, дискурса современной прозы и литературной кинематографичности. Доктор филологических наук (1994), профессор кафедры русского языка филологического факультета ГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена».

Биография 
В 1977 году окончила факультет русского языка и литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена, затем в 1983 году очную аспирантуру при ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1983 году защитила кандидатскую диссертацию. В 1992 году поступила в докторантуру РГПУ им. А. И. Герцена, которую досрочно окончила, защитив в 1994 году докторскую диссертацию «Композиционно-синтаксическая организация текста киносценария».

В течение 1996/1997 учебного года находилась в служебной командировке, занимая должность профессора кафедры русского языка в Северо-Восточном педагогическом университете КНР. В 2000/2001 году работала в качестве профессора в Университете Кунмин (Сеул, Республика Корея), в 2003 году — в Католическом университете (Тэгу, Республика Корея).

Сфера исследований — интерпретация текстов разных жанров, литературная  кинематографичность, дискурс современной русской прозы, русский язык как иностранный и как язык перевода, теоретические и прикладные аспекты риторики, культура речи. Опубликовано более 160 исследований научного и методического характера.

Неоднократно выступала с докладами на международных научных конференциях, оппонировала кандидатские и докторские диссертации, является научным руководителем многочисленных бакалаврских работ, 8 магистерских и   7 кандидатских диссертаций. Член диссертационного совета и совета факультета.

Избранные труды 
 Мартьянова И. А. Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичности. — СПб., 2001.
 Мартьянова И. А. Текст киносценария и киносценарий текста. — СПб., 2003.
 Мартьянова И. А. Основы риторики.  —  М., 2007.
 Мартьянова И. А. Практический курс русского языка для переводчиков. – СПб., 2010.
 Мартьянова И. А. Кинематограф русского текста. – СПб., 2011.
 Мартьянова И. А. Риторика. – СПб., 2011.
 Мартьянова И. А. Русский язык для переводчиков (в соавт.). – СПб., 2012.
 Мартьянова И. А. Русский язык и культура речи (в соавт.). – М., 2012.
 Мартьянова И. А. Текстообразующая роль киносценария в ретрансляции русской культуры. – СПб., 2014.

См. также 
 Дымарский Михаил Яковлевич
 Ефремов Валерий Анатольевич
 Козырев Владимир Алексеевич
 Пиотровская Лариса Александровна
 Сергеева Елена Владимировна
 Сидоренко Константин Павлович
 Черняк Валентина Данииловна

Примечания

Ссылки 
 Страница И. А. Мартьяновой на сайте Кафедры русского языка филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена

Лингвисты России
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели вузов Китая
Преподаватели вузов Республики Корея
Женщины-лингвисты